Le CAR Trophy 2008 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division. La division Nord est remportée par le Niger, tandis que le vainqueur de la division Sud est La Réunion.

Division Nord 
La Division Nord se jouée à Accra au Ghana. Les six nations sont réparties en deux poules. Le Niger bat le Burkina Faso en finale.

Participants 

Poule A
 
 

Poule B

Poule A 

|}

Attribution des points : Trois points sont attribués pour une victoire, deux points pour un match nul, un point en cas de défaite.

Poule B 

|}

Attribution des points : Trois points sont attribués pour une victoire, deux points pour un match nul, un point en cas de défaite.

Finales

Pour la cinquième place

Pour la troisième place

Finale

Division Sud 
La Division Sud est jouée à Curepipe sur l'Île Maurice. Les six nations joue chacune contre trois de leurs adversaires. La Réunion remporte la compétition.

Participants

Résultats 
Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

|}

Attribution des points : Trois points sont attribués pour une victoire, deux points pour un match nul, un point en cas de défaite.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2008
Coupe Afrique de deuxième division